Клавс:

 Клавс, Александр — немецкий певец и актёр, победитель 1-го сезона немецкого телешоу талантов «Германия ищёт суперзвезду» (2003);
 Клавс, Эдгарс Валдемарович — латвийский и советский хоккеист, тренер, хоккейный и футбольный арбитр.